Machère ist Namensbestandteil von

 Leon Machère (* 1992), deutsch-albanischer YouTuber
 Monte Machere, Berg in Mosambik